Асен Петков може да се отнася за:
 Асен Петков (1922 – 1976), български военен пилот и художник
 Асен Петков (р. 1941), български учен (доц., инженер-химик)
 Асен Петков (р. 1952), български военен лекар, учен (проф.)
 Асен Петков (р. ?), български учен (проф., психолог)

Източници